Paul Taylor – ballerino, coreografo, direttore artistico, produttore teatrale e maestro di balletto statunitense
 Paul Taylor – chitarrista e tastierista statunitense
 Paul Taylor – calciatore inglese
 Paul W. Taylor III – nome di Terry Taylor, wrestler statunitense